De Axpo Super League 2011/12 was de 115e editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie bestond uit tien teams. Het seizoen begon op 16 juli 2011 en eindigde op 23 mei 2012.

Het was het achtste en laatste seizoen onder de vlag van hoofdsponsor Axpo, die zou worden afgelost door de Raiffeisen Bank. FC Basel werd voor de derde keer op rij en voor de vijftiende keer in totaal Zwitsers landskampioen, ditmaal met twintig punten voorsprong op FC Luzern. De ploeg stond onder leiding van de Duitser Heiko Vogel, die zijn landgenoot Thorsten Fink op 15 oktober had afgelost.

Geen van de deelnemende clubs degradeerde, nadat Neuchâtel Xamax halverwege het seizoen (na achttien wedstrijden) uit de competitie werd gezet wegens financiële onregelmatigheden. FC Sion kreeg 36 punten in mindering omdat de ploeg niet-speelgerechtigde spelers had opgesteld. De club eindigde als voorlaatste en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen. Daarin won Sion over twee duels van FC Aarau, waardoor het zich handhaafde op het hoogste niveau.

In de 162 gespeelde wedstrijden werd in totaal 405 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,5 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd opnieuw Alexander Frei van FC Basel; hij scoorde 24 keer, waaronder drie keer vanaf de strafschopstip. Tweede op de ranglijst was zijn ploeggenoot Marco Streller (FC Basel) met dertien treffers (één strafschop).

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;"
! width=5%| 
! width=35%| Club
! width=5%| 
! width=5%| 
! width=5%| 
! width=5%| 
! width=5%| 
! width=5%| 
! width=5%| 
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel || 34  ||22  ||8  ||4  ||78 ||33 || +46||74
|-style="background:#BBEBFF;"
| 2 ||  FC Luzern || 34  ||14 ||12  ||8  ||46 ||32 || +14||54
|-style="background:#CCF3FF;"
| 3 ||  BSC Young Boys || 34  ||13 ||12  ||9  ||52  ||38|| +14 ||51
|-style="background:#CCF3FF;"
| 4 ||  Servette FC Genève || 34  ||14  ||6 ||14  ||45 ||53 || +8||48
|- 
| 5 ||  FC Thun || 34  ||11 ||10 ||13  ||38 ||41 || −3||43
|- 
| 6 ||  FC Zürich || 34 || 11  ||8 ||15  ||43 ||44 ||–1 ||41
|- 
| 7 ||  FC Lausanne-Sport || 34 ||8  ||6 ||20  ||29 ||61 || −32||30
|- 
| 8 ||  Grasshopper-Club Zürich || 34 ||7  ||5 ||22 ||32 ||66 || −34||26
|- style="background:#FFE6E6"
| 9 ||  FC Sion || 34  ||15  ||8 ||11  ||40 ||35|| +5 ||17
|- style="background:#FFCCCC"
| — ||  Neuchâtel Xamax || 18  || 7  ||5  ||6  ||22 ||22 ||0 ||'26
|}

Play-offs promotie/degradatie

FC Sion handhaaft zich in de Super League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Assists

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011/12 uit in de Axpo Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van de Duitse trainer-coach Heiko Vogel voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2011/12
Zwitserse voetbalbeker 2011/12
Zwitsers voetbalelftal in 2011
Zwitsers voetbalelftal in 2012

2012
Competitievoetbal 2011/12